Томас Скруп (; около 1459 — 23 апреля 1493) — английский аристократ, 6-й барон Скруп из Месема (с 1475 года).

Биография 
Томас Скруп был старшим сыном Томаса Скрупа, 5-го барона Скрупа из Месема, и Элизабет Грейсток. В 1475 году он унаследовал родовые владения и баронский титул. Дважды, в 1482 и 1492 годах, Скрупа вызывали в парламент. Он участвовал в защите шотландской границе в качестве королевского уполномоченного, а в 1486 году примкнул к восстанию Ламберта Симнела. Вместе со своим сородичем, Джоном Скрупом, 5-м бароном Скрупом из Болтона, он осадил Йорк, но потерпел поражение.

Томас Скруп был женат на Элизабет Невилл, дочери Джона Невилла, 1-го маркиза Монтегю, и Изабеллы Ингольдесторп. В этом браке родилась дочь Элис, 7-я баронесса Скруп из Месема, жена Генри Скрупа, 7-го барона Скрупа из Болтона.

Предки 

</center>

Примечания 

Бароны Скруп